Bellator 198: Fedor vs. Mir è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Bellator MMA il 28 aprile 2018 al Allstate Arena di Rosemont negli Stati Uniti.

Risultati

Note

Arti marziali miste